Храм Воскресения Христова — действующий восстановленный православный храм в селе Иваново-Языковка, Аткарского района, Саратовской области. Храм освящён в честь Воскресения Христова и является объектом культурного наследия регионального значения.

Истоки храма 
Архитектурный ансамбль начали возводить тщанием помещика Алексея Карпова в 1830 году. В 1833 году церковь была построена и освящена.

История храма 
В конце XVII — начале XVIII веков согласно архивным документам было основано барином Языковым село Языковка. Именно он длительное время владел селом, а затем хозяином стал помещик Аблязов, который имел здесь огромную усадьбу. Сам населённый пункт расположился с запада на восток на правом берегу реки Идолга. В начале XIX века село перешло во владение помещика Карпова. 

По инициативе Карпова в 1830 году началось строительство церкви. В ближайших оврагах брали природный материал для возведения фундамента под объектом, в Орлином лесу пилили лес. В постройке церкви участвовали все жители села, в том числе дети и женщины. В 1833 году строительство было завершено. Совершён чин освящения в честь Воскресения Христова. Отец Арсений стал первым священником прихода. 

В 1845 году при храме была открыта церковно-приходская школа. Здесь работали учителями священники Молчанов и Зубатов, дьячок Абрам Копьев.

В 1930 году при советской власти храм был закрыт и пустовал около 80 лет. В советские годы в здании размещались кинозал, а позже зерносклад.

Храм сегодня 
В 2005 году по инициативе местного населения началось восстановление храма. 16 апреля 2010 года в селе Иваново-Языковка Аткарского района на церковь были вновь установлены купол и крест. 20 апреля 2012 года Митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином был совершён чин освящения храма.

В настоящее время церковь действует, при ней работает воскресная школа и приходская библиотека. В дни празднования Великой Пасхи в храме приход организует крестный ход и праздничные службы.

Примечания

Ссылки 
 Церковь Воскресения Христова
 Храм Воскресения Христова. Иваново-Языковка
 Церковь Воскресения Христова. Туристический объект
Храмы Саратовской области
Аткарский район